Santa Croce kan syfta på:
Santa Croce in Gerusalemme – en fornkristen basilika i Rom
Basilica di Santa Croce di Firenze – franciskanernas huvudkyrka i Florens

Geografi

Italien 

 Santa Croce (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia), Provincia di Trieste, 
 Santa Croce (ort i Italien, Veneto), Provincia di Belluno, 
 Santa Croce (ort i Italien, Abruzzo), Provincia di Teramo, 
 Santa Croce (ort i Italien, Lazio), Provincia di Rieti, 
 Santa Croce (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Bergamo), 
 Santa Croce (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Mantova), 
 Santa Croce (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Sondrio, lat 46,33, long 9,46), 
 Santa Croce (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Benevento, lat 41,03, long 14,76), 
 Santa Croce (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Sondrio, lat 46,15, long 9,57), 
 Santa Croce (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Parma, 
 Santa Croce, Bleggio Superiore, ort, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 
 Santa Croce (ort i Italien, Sicilien), Messina, 
 Santa Croce (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Cosenza, 
 Santa Croce (ort i Italien, Marche, Provincia di Pesaro e Urbino), 
 Santa Croce (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Benevento, lat 41,08, long 14,48), 
 Santa Croce (ort i Italien, Marche, Provincia di Ancona), 
 Santa Croce (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Caserta), 
 Santa Croce Camerina, Sicilien, Ragusa, 
 Santa Croce del Sannio, kommun, Kampanien, Provincia di Benevento, 
 Santa Croce di Magliano, kommun, Molise, Provincia di Campobasso, 
 Santa Croce sull'Arno, kommun, Toscana, Province of Pisa, 

Robotskapade Italienförgreningar